Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в толкании ядра являлся Конрад Буковецкий из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 20,90 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 1 марта 2019 года. В сектор вышли 18 участников.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у мужчин состоялись 1 марта 2019 года. Поляк Михал Харатык к летнему титулу чемпиона Европы 2018 года добавил победу на зимнем первенстве. Золотую медаль он выиграл первой же попыткой, в которой показал личный рекорд и лучший результат европейского сезона — 21,65 м. Отправить ядро дальше никто не смог, в том числе сам Харатык. Наиболее близок к чемпиону был Давид Шторль, уступивший всего 11 см (21,54 м) и выигравший серебряную медаль. Немецкий толкатель ядра в четвёртый раз в карьере стал призёром зимнего чемпионата Европы, в пятнадцатый раз — призёром главных международных стартов (Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы). Как и два года назад, на пьедестал поднялся Томаш Станек из Чехии: в 2017-м году он оказался вторым, в 2019-м — третьим. Впервые в истории турнира восемь финалистов показали результаты, превышающие 20 метров.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике